Авария на шахте имени М. В. Фрунзе — трагедия на шахте рудоуправления имени М. В. Фрунзе производственного объединения «Кривбассруда», произошедшая 5 декабря 1978 года. Крупнейшая авария в истории подземных разработок Кривбасса.

История 
Вечером 4 декабря 1978 года дежурному 2-го Фрунзенского взвода Ленинского военизированного горноспасательного отряда (ВГСО) Кривого Рога диспетчер рудника имени М. В. Фрунзе сообщил о частичных сдвигах железорудной камеры на этаже -410/490 метров, приведших к пересыпи бурового орта горизонта -490, где работал бурильщик Владимир Русол.

На ликвидацию последствий выдвинулось дежурное отделение ВГСО во главе с помощником командира отряда Иваном Филипповым. По прибытии, проанализировав причины, предположили, что камера сдвинулась не полностью и возможны повторные сдвиги. Чтобы быстрее ликвидировать аварию, решили пойти на риск — подобраться к пострадавшему через пол-этажа выработки этого блока и оказать помощь, используя горноспасательную лебёдку.

5 декабря 1978 года во время спасательной операции внезапно произошли повторные сдвиги камеры, что привело к воздушному удару, моментально распространившемуся по всем выработкам 3-го подэтажа блока. На пути мощной воздушной волны оказалось 22 человека: 7 человек было смертельно травмировано и погибли на месте (5 горноспасателей и 2 горняка), 7 получило тяжёлые травмы, остальные — травмы различной степени тяжести.

Погибшие горняки и горноспасатели:
 Бушук Николай Иванович — главный инженер шахты;
 Гопка Николай Андреевич — начальник участка шахты;
 Иванов Адольф Александрович — респираторщик, ВГСО;
 Ильин Константин Константинович — командир отделения ВГСО;
 Писковый Анатолий Гаврилович — респираторщик, ВГСО;
 Совпенко Сергей Сергеевич — респираторщик, ВГСО;
 Филиппов Иван Никитович — помощник командира отряда Ленинского ВГСО.

Погибшие были похоронены на отдельном участке на Центральном кладбище Кривого Рога.

Память 
 Памятный знак на шахте имени М. В. Фрунзе;
 Документальный фильм «Крок у безсмертя».

Примечания

Источники

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварии на шахтах
История Кривого Рога
Криворожский железорудный бассейн
1978 год на Украине